est le titre original du film américain Les Tiens, les Miens, le Nôtre, réalisé par Melville Shavelson en 1968.
  est le titre original du film américain Une famille 2 en 1, réalisé par Raja Gosnell en 2005, remake du précédent.
  est un album des Pernice Brothers sorti en 2003.